Les Internationaux de La Réunion 2011 est l'édition 2011 du tournoi de squash Internationaux de La Réunion qui se déroule du 20 au 25 juin 2011 à Saint-Pierre (La Réunion). Le tournoi fait partie de la catégorie PSA International 25 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participants dont quatre têtes de série et quatre qualifiés. Une wild-card est accordée à Geffrey Demont.

Mohamed El Shorbagy l'emporte en plus de deux heures et après avoir sauvé plusieurs balles de match face à l'ancien champion du monde natif de La Réunion et vainqueur en 2009, Thierry Lincou.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2011 de la PSA

Liens externes 

Internationaux de La Réunion
Squash en 2011
Sport en France en juin 2011
2011 à La Réunion